Vaya eller Vaja kan syfta på:

 Vaya (EP), en EP av At the Drie-in från 1999.
 Vaja (vattendrag i Bulgarien)